Віла-Шан () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Шан (Аліжо) — парафія.
 Віла-Шан (Вале-де-Камбра) — парафія.
 Віла-Шан (Віла-ду-Конде) — парафія.
 Віла-Шан (Ешпозенде) — парафія.
 Віла-Шан (Форнуш-де-Алгодреш) — парафія.
 Віла-Шан-де-Брасіоза — парафія.